L'edizione 1978 della Vysšaja Liga fu la 42ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinta dalla , giunto al suo secondo titolo.

Stagione

Novità
Le squadre partecipanti rimasero 16: le due retrocesse della stagione precedente (Karpaty e Krylia Sovetov Kujbyshev) furono rimpiazzate dall'arrivo delle neo promosse Spartak Mosca e Paxtakor.

Formula 
Le 16 formazioni si incontrarono in gare di andata e ritorno per un totale di 30 incontri.

Il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta, ma era previsto per la prima volta un limite nel numero massimo di pareggi che generano punti per squadra: dal nono pareggio in poi, infatti, le partite nulle non davano punti alle squadre.

La squadra ultima classifica retrocesse in Pervaja Liga al termine della stagione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Penalizzazioni per pareggi
 1 punto: Dinamo Kiev e Lokomotiv Mosca
 2 punti: Dinamo Mosca e Čornomorec'
 3 punti: Torpedo Mosca

Verdetti 
 Dinamo Tbilisi Campione dell'Unione Sovietica 1978 e ammessa alla Coppa dei Campioni 1979-1980.
Dinamo Kiev e Šachtar ammessi alla Coppa UEFA 1979-1980.
Dinamo Mosca ammesso alla Coppa delle Coppe 1979-1980 come vincitore della Kubok SSSR 1977.
 Dnipro Dnipropetrovsk retrocesso in Pervaja Liga 1979.

Risultati

Statistiche

Classifica cannonieri

Voci correlate
Pervaja Liga 1978
Kubok SSSR 1978

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1978
1978